Bernardas o bernadinas puede referirse al nombre común o gentilicio de algunos de los siguientes institutos religiosos femeninos de la Iglesia católica:

Bernardas o cistercienses, orden religiosa monástica fundada por el abad cisterciense Esteban Harding en 1125;
Bernardas españolas o cistercienses de San Bernardo, congregación religiosa monástica creada en 1994;
Bernardas de Esquermes, orden religiosa monástica fundada en 1827 por tres religiosas cistercienses francesas;
Bernardinas franciscanas, congregación religiosa fundada por Verónica Grzedowska en 1894.